

Patronyme 

 Albrecht Rodenbach (1856-1880), écrivain et poète belge d'expression néerlandaise, cousin de Georges Rodenbach 
 Alexandre Rodenbach (1786-1869), industriel et homme politique belge. Fondateur de la brasserie Rodenbach
 Constantin Rodenbach (1791-1846), homme politique belge, grand-oncle d'Albrecht Rodenbach et grand-père de Georges Rodenbach
 Georges Rodenbach (1855-1898), écrivain et poète belge d'expression française, cousin d'Albrecht Rodenbach

Toponyme

Rodenbach, ville de l'arrondissement de Main-Kinzig en Hesse 
 Rodenbach, ville de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat
 Rodenbach bei Puderbach, ville de l'arrondissement de Neuwied en Rhénanie-Palatinat

Avenue Georges Rodenbach à Bruxelles

Divers 
 Rodenbach, brasserie située à Roulers, en Belgique

Homonymie de toponyme